Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 119001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 22 grudnia 2000 do 31 grudnia 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

119001-119100

119101-119200

119201-119300

119301-119400

119401-119500

119501-119600

119601-119700

119701-119800

119801-119900

119901-120000

Przypisy 

Lista planetoid 119001-120000

cs:Seznam planetek 119001-119250
fa:فهرست سیارک‌ها (۱۱۹۰۰۱ - ۱۲۰۰۰۱)
ru:Список астероидов (119001—119100)
sk:Zoznam planétok 119001 – 119250
sl:Seznam asteroidov (119001-119250)